Aku steht für:
 Aku (Volk), die ethnische Gruppe in Gambia
 Aku (Sprache), ein Dialekt des Krio, einer in Sierra Leone verbreiteten Kreolsprache
 die Vorsilbe aku-, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 am Freitag geboren und ist ein Akan-Vorname
 einen Hersteller von Berg- und Wanderschuhen mit Sitz in Montebelluna, Italien

Aku ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Aku (1913–1970), togoischer Arzt, Autor, Politiker und Mitglied der Französischen Nationalversammlung
 Yuu Aku (Yū Aku; 1937–2007), japanischer Liedtexter und Schriftsteller

aku steht für:
 Akum (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

AKU steht für:
 Aga Khan University in Pakistan
 Arbeitskraftunternehmer
 Ankaufsuntersuchung beim Pferd

AKU